Crashing – film del 2007 diretto da Gary Walkow
Crashing – serie televisiva britannica trasmessa nel 2016
Crashing – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2017